Az FC Svendborg, teljes nevén Fodbold Club Svendborg egy dán labdarúgócsapat. A klubot 2008-ban alapították, székhelye Svendborg városa. Jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Jelenlegi keret

Külső hivatkozások

 Hivatalos weboldal

Dán labdarúgócsapatok
2008-ban alapított labdarúgócsapatok